Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji AEGON Open Nottingham 2015 nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Jednalo se o obnovenou událost ATP World Tour, když poslední předchozí ročník mužské dvouhry byl odehrán v roce 2008.

Vítězem dvouhry se stal nenasazený Denis Istomin z Uzbekistánu, jenž ve finále zdolal turnajovou dvanáctku Američana Sama Querreyho po dvou tiebreacích 7–6 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo první singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nottingham Open 2015